«Самый первый» — советский короткометражный мультфильм. 

Второй из трёх сюжетов мультипликационного альманаха «Весёлая карусель» № 2.

В мультфильме звучит инструментальная пьеса Вадима Гамалии «Весенняя прогулка» в исполнении ансамбля п/у автора (свист — Олег Анофриев).

Сюжет 
Ленивый пионер не хотел самостоятельно идти в поход и пытался всяческими уловками обогнать своих товарищей. Сначала он забрался в рюкзак к товарищу и поехал в нём. Но когда товарищ отвлёкся на ягоды, рюкзак стащил медведь. Лентяй едва избежал опасности быть раздавленным медведем, который хотел усесться на рюкзак. После неудачных попыток медведь выбросил рюкзак с пионером, который попал на рога Лосю.

Испугавшийся лось помчался со скоростью поезда (об этом свидетельствует звуковое сопровождение бега) и выбросил рюкзак в болото. Там лентяй встретил аиста, ногу которого принял за камыш, которым хотел отпугнуть лягушек. Аист съел колбасу, которой до этого игрался герой (изображая то подзорную трубу, то вождение автомобиля), и, усмехнувшись от наслаждения, взял рюкзак в клюв и принёс его в гнездо на дереве. Дерево росло на вершине горы, которой хотели достичь пионеры.

Обрадовавшись такому повороту событий, лентяй в рюкзаке проломил гнездо, после чего с криками скатился с горы, напугав товарищей. В итоге он оказался около своего оставленного рюкзака (да ещё и с ушибленной спиной), а его товарищи достигли цели.

Съёмочная группа

Ссылки 
 
 «Самый первый» — Энциклопедия отечественного кино
 «Самый первый» на сайте myltik.ru
 Энциклопедия отечественной мультипликации (автор Сергей Капков, «Алгоритм», 2006)
 

Рисованные мультфильмы СССР 1970 года
Мультфильмы Анатолия Петрова
Мультфильмы по сценариям Александра Курляндского
Весёлая карусель